Berenbroek (België), een gehucht in de Belgische gemeente Bilzen
Berenbroek (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Helmond